Amnicola retromargo är en snäckart som beskrevs av F. G. Thompson 1968. Amnicola retromargo ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
retromargo